Тамалин има више значења:

 Општина Тамалин (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тамалин (Тамалин, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику